Miejscowości w USA:
 McLean – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 McLean – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Pierce
 McLean – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Gray
 McLean – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
Gminy w USA:
 McLean (ang. McLean Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McLean (ang. McLean County) – w stanie Illinois
 hrabstwo McLean (ang. McLean County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo McLean (ang. McLean County) – w stanie Dakota Północna